Linycus är ett släkte av steklar som beskrevs av Cameron 1903. Linycus ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Linycus